Lage puede referirse a:

 Nombre alternativo del subgrupo étnico de los Toraya, conglomerado de pueblos que habitan en la región montañosa central de la isla indonesia de Célebes.
 Lage, municipio alemán en Baja Sajonia.
 Lage, municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Lage, municipio alemán situado en la región de Lippe, Renania del Norte-Westfalia, Alemania.